La Copa Davis 1902 fue la 2.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 6 al 8 de agosto de 1902. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Gran Bretaña por 3 a 2.

Resultado

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1902